Стрёмстад:

 Стрёмстад — город в Швеции в лене Вестра-Гёталанд (Бохуслен).
 Стрёмстад, Торальф (1897—1984) — норвежский двоеборец и лыжник, двукратный призёр Олимпийских игр.